Пуччи́ни — итальянская фамилия. Известные носители:
 Пуччини, Виттория (род. 1981) — итальянская киноактриса.
 Пуччини, Джакомо (1858—1924) — итальянский оперный композитор, органист, хормейстер, один из наиболее ярких представителей «веризма» в музыке.
 Марио Пуччини (1869—1920) — итальянский художник-постимпрессионист.